Національний футбольний дивізіон Люксембургу 2001—2002 — 88-ий сезон чемпіонату Люксембургу з футболу. Титул втретє поспіль здобув Ф91 Дюделанж.

Учасники

Перший раунд 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Позначення:

Результати

Раунд за право залишитись у Національному дивізіоні

Група A 

Примітки: 
1. Клуб Авенір (Бегген) взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубку Люксембургу 2001—2002

Позначення:

Результати

Група B 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Національний дивізіон Люксембургу на rsssf 

2001—2002
Люксембург
Люксембург
2001 у люксембурзькому спорті
2002 у люксембурзькому спорті